Santa sangre puede referirse a:

 Santa sangre, película italo - mexicana de 1989.
 Santa sangre, reliquia.